Љиљци може да се односи на:
Љиљке - други назив за слепе мишеве
Љиљке - други назив за породицу лептира -{Sphingidae}- (вештице)